Schröder je příjmení více osob:

 Andreas Schröder (* 1960) – německý zápasník
 Ernst Schröder (1841–1902) – německý matematik
 Doris Schröderová-Köpfová (* 1963) německá novinářka, manželka Gerharda Schrödera
 Gerhard Schröder (* 1944) – německý politik, spolkový kancléř
 Hermine Schröderová (1911–1978) – německá koulařka
 Kristián Schröder (1655–1702) – malíř
 Kristina Schröderová (* 1977) – německá politička
 Rainer Maria Schröder (* 1951) – německý spisovatel
 Roland Schröder (* 1962) – východoněmecký veslař
 Willy Schröder (1912–1990) – německý atlet, diskař

Podobné příjmení 
 Schroeder